Алгейран () — португальська власна назва.

Топоніми

Алгейран-Мен-Мартінш — парафія.